Prva liga Francuske 2014/15. je bila 77. sezona od njenog postanka. Šampion iz prethodne sezone je PSŽ koji je uspešno odbranio titulu. Novi timovi su Mec, Kaen i Lans, iz lige su prethodne sezone ispali Valensjen, Sošo i Ajačo.

Timovi 

Napomene vezane za stadione:
 Stadion Mišel d'Ornano je domaćin takmičenja u konjičkim sportovima za 2014. godinu, te će Kaen svoje prve dve utakmice igrati na stadionu u Le Manu.
 Stadion Lansa, Feliks Bolar, biće zatvoren tokom čitave sezone zbog renoviranja i priprema za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2016. godine. Lans će svoje mečeve kao domaćin igrati na više stadiona širom zemlje.
 Stadion Velodrom biće renoviran do početka sezone, te će kapacitet biti povećan.
 Stadion Žefri Gišar će biti renoviran tokom sezone i biće mu povećan kapacitet.
 Stadion Munisipal se renovira i biće mu smanjen kapacitet tokom sezone.

Tabela 

 (Š) - šampion; (I) - ispali iz lige

Statistika sezone

Najbolji strelci
Ažurirano: 23. maj 2015.

Najbolji asistenti 
Ažurirano: 23. maj 2015.

Het-trikovi 

5 Igrač postigao 5 golova

Reference

Spoljašnje veze 
 Zvanični sajt

Прва лига Француске у фудбалу
Фудбал у Француској
Фудбал у 2014.
Фудбал у 2015.